

Patronymes 
Khabarov (masculin ; ) ou Khabarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Bruno Habārovs
 Iaroslav Khabarov (* 1989), joueur de hockey sur glace russe.
 Ierofeï Khabarov (1603-1671?), explorateur russe de la Sibérie.
 Irina Khabarova (* 1966), athlète russe.

Patronyme russe